Raaber Bahn bezeichnet: 

 früher die Wien-Raaber Bahn, siehe Ostbahn (Österreich)
 heute die Raaberbahn Aktiengesellschaft, ein österreichisch-ungarisches Eisenbahnunternehmen